

Sciences et techniques 
 Le sverdrup est une unité de débit volumique, nommée en l'honneur de Harald Ulrik Sverdrup (1888-1957) ;  = .

Patronyme 

 Harald Ulrik Sverdrup (1813-1891), un pasteur luthérien et homme politique norvégien ; 
 Harald Ulrik Sverdrup (1888-1957), petit-fils du précédent, un océanographe et météorologiste norvégien ;
 Johan Sverdrup (1816-1892), un homme politique, premier Premier ministre de la Norvège de 1884 à 1889 ;
 Otto Sverdrup (1854-1930), un explorateur polaire norvégien.

Toponyme 

 les îles Sverdrup, un groupe d'îles canadiennes de l'Arctique, découvertes par Otto Sverdrup ;
 l'île Sverdrup, une île isolée dans la partie méridionale de la mer de Kara en Russie, environ  au nord de l'île Dikson ; elle a été nommée en l'honneur d'Otto Sverdrup ;
 Johan Sverdrup, un champ pétrolifère en mer situé au large de la Norvège, nommé en l'honneur de Johan Sverdrup.

Homonymie de patronyme norvégien